Diodati steht für:

 Diodati (Band), deutsche Neoklassikband

Diodati ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Diodati (1598–1676), Genfer Militärarzt und Notabel 
 Carlo Diodati (1541–1625), toskanischer Patrizier
 Charles Diodati († 1638)
 Edouard Diodati (1789–1860), Schweizer Theologe und Hochschullehrer 
 Elia Diodati (1576–1661), Schweizer Jurist und Anwalt 
 Francesco Diodati (* 1983), italienischer Jazzmusiker
 Giovanni Diodati (Jean Diodati; 1576–1649), reformierter Theologe und Bibelübersetzer
 Gabriel Diodati (1828–1914), Schweizer Architekt
 Pompeo Diodati (1543–1602), italienischer Kaufmann, Glaubensflüchtling, Genfer Notabel 

Siehe auch:
 Villa Diodati